Bånholm kan syfta på följande platser:

Finland 

 Bånholm, Houtskär, Åboland, 
 Bånholm, Nagu, Åboland, 
 Bånholm (vid Lilltervo, Pargas), Åboland, 
 Bånholm (vid Tervsund, Pargas), Åboland, 
 Bånholm, Kimitoön, Åboland,

Se även
Bånholmen
Bånholmarna

Robotskapade Finlandförgreningar